Kathedraal van Winchester, de anglicaanse bisschopskerk in de Engelse stad Winchester
 Winchester Cathedral (nummer), een single uit 1966 van de Britse studiogroep The New Vaudeville Band
 Winchester Cathedral (album), een muziekalbum uit 2004 van de Britse indierockband Clinic